Ez a lap a Conan, a kalandor című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 
 Ano Blog - Régi tévéújságok

Televíziós sorozatok epizódlistái